У́лица Фаде́ева — улица в историческом районе Ямгурчев в центральной части Астрахани. Начинчается от Красной Набережной реки Кутум и идёт с юго-запада на северо-восток параллельно Грозненской и улице Циолковского. Пересекает Пионерский переулок, улицы Огарёва и Магнитогорскую и заканчивается у Грузинской.

Улица в основном застроена малоэтажными зданиями дореволюционного периода, в том числе памятниками архитектуры, в районе восточного окончания расположено несколько многоквартирных домов, построенных в последние десятилетия.

История 

В 1837 году официально утверждено уже существовавшее на тот момент название Михаило-Архангельская (встречается также вариант Михайло-Архангельская), в 1920 переименована в честь Пушкин. В 1957 году получила своё современное название в честь советского писателя и общественного деятеля Александра Александровича Фадеева.

Застройка 

 дом 12/18 —  Здание Михаило-Архангельского приюта для бедных в память А. А. Газенкампф, Астраханского благотворительного общества (конец XIX в.)

Транспорт 
По улице Фадеева движения общественного транспорта нет, ближайшая остановка маршрутных такси — автостанция «Большие Исады».

Примечания 

Улицы Астрахани